Birnstiel ist der Familienname folgender Personen:

 Darya Birnstiel (* 1994), deutsche Schauspielerin und Model
 Eckart Birnstiel (* 1947), deutsch-französischer Historiker
 Elias Birnstiel (um 1600–1679), thüringischer Geistlicher und Gelehrter
 Friedrich Wilhelm Birnstiel (fl. 1753–1782), deutscher Musikverleger
 Fritz Birnstiel (1918–???), deutscher General des Heeres der Bundeswehr
 Georg Birnstiel (1885–1964), deutscher Wirtschaftsprüfer
 Johann Georg Birnstiel (1858–1927), Schweizer Pfarrer und Schriftsteller
 Max Birnstiel (1933–2014), Schweizer Molekularbiologe
 Philip Birnstiel (* 1989), deutscher Schauspieler
 Thomas Birnstiel (* 1978), deutscher Schauspieler
 Tilman Birnstiel, deutscher Astrophysiker